Thomas Nørgaard er navnet på flere personer:

 Thomas Nørgaard, dansk fodboldspiller
 Thomas Schmidt Nørgaard, Journalist og radiovært.
 Thomas Nørgaard (filosof), dansk filosof
 Thomas Nørgaard, assistenttræner i Lyngby Boldklub